Кольтоган — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кольтоган — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Кольтоган (быв. Алексеевка) — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Кольтоган (до 2021 г. — Азербайджан) — село в Келесском районе Туркестанской области.
 Кольтоган (быв. Мамаевка) — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.